Cornavin ist der Name eines Quartiers in der Schweizer Stadt Genf. Davon abgeleitet sind:

 Place de Cornavin, ein Platz und Verkehrsknotenpunkt
 Café Cornavin, eine Organisation zur Unterstützung Drogenabhängiger in Genf
 Hotel Cornavin, ein Hotel
 Bahnhof Genève-Cornavin, Hauptbahnhof von Genf
 Cornavin, eine Exportmarke der ersten Moskauer Uhrenfabrik